Ißmer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ißmer (1831–1912), deutscher Bergrat und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Fritz Ißmer (1865–1930), deutscher Verwaltungsjurist 

Siehe auch:
 Ismer
 Issmer